Heinz Schulze ist der Name folgender Personen:

* Heinz Schulze (Modedesigner) (1907–1985), deutscher Modedesigner
 Heinz Schulze (Fußballspieler, 1923) (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Heinz Schulze (Fußballspieler, 1928) (* 1928), deutscher Fußballspieler 
 Heinz Schulze (Komponist) (auch Heinz Schultze), deutscher Komponist und Arrangeur 
 Heinz Schulze (Politiker), deutscher Politiker (SED), MdV 
 Heinz-Joachim Schulze (1926–1997), deutscher Archivar und Historiker 
 Heinz-Ulrich Schulze (1949–1995), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Heinz Schultze